Gaukirche steht für
 Gaukirche St. Cyprian und Cornelius (Ganderkesee)
Gaukirche St. Ulrich (Paderborn)